El término picapica puede hacer referencia a:
 Polvo de picapica: artículo de broma que, aplicado en la piel, produce comezón;
 Pica pica: polvillo azucarado y ácido que se consume como golosina.
 Pica pica: urraca, picaza o marica;
 Mucuna pruriens: planta de la familia Fabaceae, de semillas urticantes;
 Ulex europaeus: planta de la familia Fabaceae, de hojas convertidas en espinas;
 Urera baccifera: planta de la familia Urticaceae, muy extendida en el continente americano;
 Bejuco: término aplicado a varias enredaderas presentes en Centroamérica, Suramérica, e Indias Occidentales, reconocidas por sus poderes curativos.
Grupo pica pica: grupo español de música y teatro infantil